

Села 
 Сергіївка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Апостолівська міська громада (в минулому — Апостолівський район)
 Сергіївка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Девладівська сільська громада (в минулому — Софіївський район)